Тохтамы́ш (Токтамыш, Тахтамыш, Тотамих, Тактамыш, ; умер в 1406, вблизи города Чинги-Тура) — хан Золотой Орды в 1380—1395 годах, хан Тюменского ханства в 1396—1406 годах, один из потомков Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи, старшего сына Чингисхана.

Приход к власти 
Чингизид Тохтамыш был сыном оглана Туй-Ходжи, правителя Мангышлака и влиятельного ханзады при Урус-хане. После того, как Туй-Ходжа был казнён по приказу Урус-хана за неповиновение, молодой Тохтамыш, опасаясь за свою жизнь, в 1376 году бежал в Самарканд к правителю Мавераннахра Тимуру (Тамерлану).

В 1377 году Тохтамыш при поддержке эмира Тимура приступил к завоеванию Золотой Орды. Однако в первом же сражении, несмотря на гибель белоордынского царевича Кутлуг-Буги, сына Урус-хана, Тохтамыш был разбит и бежал к Тимуру. Вскоре он во главе более сильной армии, предоставленной ему Тимуром, вторично вторгся в Золотую Орду. Однако хан вновь был разбит сыном Урус-хана Токтакией и укрылся у Тимура. Урус-хан потребовал от эмира под угрозой войны выдать ему Тохтамыша, однако Тимур отказался.

Тимур сам стал готовиться к походу в Золотую Орду против Урус-хана и вскоре вторгся в её пределы и расположился у Сыгнака напротив войск Урус-хана. Однако, ввиду сильных морозов воины не способны были держать в руках оружие, и Тамерлан отложил завоевание Орды до весны. В следующем году решительного столкновения вновь не произошло, так как Урус-хан внезапно скончался. После кратковременного правления Токтакии на золотоордынский престол вступил Тимур-Малик оглан. Тохтамыш во главе армии, данной ему Тимуром, вторгся в Орду, однако вновь был разгромлен, едва избежав гибели. Ввиду многочисленных пороков и слабостей Тимур-Малик быстро стал терять власть, благодаря чему Тимур счёл возможным вновь отправить Тохтамыша на покорение ордынского престола. Тохтамыш разгромил Тимур-Малика и стал правителем Белой Орды с центром в Сыгнаке.

Весной 1378 года, после того, как пала восточная часть со столицей в Сыгнаке, Тохтамыш вторгся в западную часть, контролируемую темником Мамаем. К апрелю 1380 года Тохтамыш сумел захватить всю Золотую Орду вплоть до Азова, включая столицу — Сарай-Берке.

В 1380 году Тохтамыш заключил с генуэзцами мирный договор, согласно которому в состав генуэзских владений в Северном Причерноморье включалось «капитанство Готия» — всё южное побережье Крыма — ранее принадлежавшее княжеству Феодоро.

Ко времени правления Тохтамыша относится возрождение золотоордынских городов в Нижнем Поволжье.

После Куликовской битвы Тохтамыш при помощи Тимура овладел престолом объединённой Золотой Орды, в битве при Калке в 1380 году разбив остатки войска беклярбека Мамая, понёсшего большие потери после Куликовской битвы. После того как в Кафе Мамай был убит, Тохтамыш отправил послов в северо-западные улусы Золотой Орды, к русским князьям с известием о своём воцарении. Князья приняли ханских послов с честью и, в свою очередь, отправили своих послов с дарами для нового хана. Однако великий московский князь Дмитрий Донской не счёл нужным отправляться к новому правителю Золотой Орды для получения из его рук ярлыка на великое княжение. Последующие два года Русь и Орда существовали как два самостоятельных государства.

В XIV веке в районе города Кызы-Кермен (современный Берислав на территории нынешней Украины) была резиденция хана Тохтамыша Догангечит.

Поход на Москву 

В 1382 году Тохтамыш велел в Булгаре ограбить русских христианских гостей и захватить их суда, а сам с большим войском пошёл к Москве.

Нижегородский князь Дмитрий Константинович, узнав о походе Тохтамыша и, желая спасти свою землю от разорения, послал к нему своих сыновей Василия Кирдяпу и Семёна Дмитриевича. Олег Иванович, великий князь Рязанский, руководствуясь теми же мотивами, указал ему броды на Оке. Дмитрий Иванович Донской и Владимир Андреевич Храбрый уехали соответственно в Кострому и Волок Ламский для сбора войск. Митрополит Киприан укрылся в Твери. Тверской князь Михаил Александрович прислал к Тохтамышу посла с заявлением о покорности.

Когда Тохтамыш взял Серпухов, в Москве, ввиду полной её беспомощности, поднялся мятеж. На помощь москвичам пришёл литовский князь Остей. 24 августа 1382 года Тохтамыш подошёл к городу. Два дня москвичи и литовцы упорно защищались. Однако Тохтамыш взял Москву хитростью, подослав нижегородских князей Василия Кирдяпу и Семёна Дмитриевича, которые поклялись, что Тохтамыш ничего дурного москвичам не сделает, если они сдадутся. 26 августа Москва сдалась. Обещание же не было исполнено: множество народа было перебито, город был разграблен. После этого татары взяли Переяславль, Владимир, Юрьев, Звенигород, Можайск и другие подмосковные города.

После того, как один из ордынских отрядов был разбит Владимиром Андреевичем Храбрым под Волоком Ламским, Тохтамыш ушёл в Орду, разграбив на обратном пути Рязанскую землю. 23 апреля в 1383 году Дмитрий отправил в Орду своего старшего сына Василия. За ярлыком на Великое княжение Владимирское ещё осенью 1382 года в Орду отправились Михаил Тверской с сыном Александром и брат Дмитрия Суздальского Борис Городецкий. Дмитрий Донской выплатил Тохтамышу дань за 2 прошедших с поражения Мамая года.

Борьба с Тамерланом 

Татары ещё несколько раз делали небольшие набеги на русскую землю, разграбили Рязань, но предпринять большой и серьёзный поход против Москвы Тохтамыш не мог, так как в это время вступил в борьбу с Тимуром (Тамерланом), которому он был обязан престолом. Опасаясь перехода Закавказья и Западного Ирана под власть противника, Тохтамыш предпринял в 1385 году вторжение в этот регион. Захватив Тебриз и разграбив его, хан отступил с богатой добычей; среди 90 000 пленников был и поэт Камол Худжанди.
В 1390-е годы Тимур нанёс ордынскому хану два жестоких поражения — на Кондурче (1391) и Тереке (1395) — после которых Тохтамыш лишился престола и был вынужден вести постоянную борьбу с ханами, поставленными Тимуром. После поражения Тохтамышу, видимо, удалось на короткий срок захватить власть в Сибирском ханстве или в части его улусов.

Борьба с Едигеем 

Вскоре на золотоордынском престоле при содействии эмира Едигея воцарился Тимур-Кутлуг, разбивший Тохтамыша, который вслед за этим бежал с семьёй в Киев к великому князю литовскому Витовту. Тохтамыш был принят великим князем, желавшим использовать его в качестве проводника своего политического влияния в Орде.

Тохтамыш согласился уступить все русские земли Витовту, с тем чтобы Витовт оказал ему помощь в возвращении престола в Сарае. К моменту соглашения с Тохтамышем Витовт захватил Смоленское княжество, а чуть позднее присоединил к Литве город Любутск на Оке. Витовт начал готовить масштабный поход против татар с целью посадить на золотоордынском престоле Тохтамыша, который с отрядом в несколько тысяч татар также принял участие в походе. Выступив на Орду, Витовт в 1399 году разбил лагерь на реке Ворскле, и Тимур-Кутлуг, испугавшись многочисленности противника, запросил мира. Тем временем к реке подоспел Едигей со своими войсками и разорвал переговоры, убедив Тимур-Кутлуга продолжить борьбу. Возглавив ордынские войска, Едигей нанёс сокрушительное поражение Витовту.

Тохтамыш окончательно было утратил политическое влияние, однако в последние годы стал склоняться к миру с Тимуром, к которому даже отправил посольство. Поэтому Едигей после этой громкой победы не оставил Тохтамыша в покое и в течение продолжительного времени с переменным успехом боролся с ним.

Тимур умер в 1405 году, а Тохтамыш в шестнадцатом по счёту сражении с Едигеем и Чокре был окончательно разгромлен и убит в 1406 году. Под 1406 годом архангелогородская летопись (входит в Устюжский летописный свод) сообщает (л. 215 об. — 216):

Тое же зимы царь Женибек уби Тактамыша в Сибирскои земли близ Тюмени, а сам седе на Орде.

Ярлыки хана Тохтамыша

Ярлык хана Тохтамыша Ягайло 
Ярлык был найден в 1834 году К. М. Оболенским в Московском главном Архиве Министерства Иностранных дел. Документ находился среди бумаг А. С. Нарушевича, находившихся некогда в Краковском коронном архиве.

Подлинник ярлыка состоит из двух листов лощёной бумаги. Длина первого листа — 39,6 см, ширина — 19,8 см. Длина второго листа — 41,8 см, ширина — 19,8 см. На обоих листах имеется знак бычьей головы. Текст выполнен чернилами уйгурским письмом на чагатайском языке на лицевых сторонах листов — 13 строк на первом листе и 12 строк на втором. На первом листе первая строка и первое слово шестой строки написаны золотом. Третья, четвёртая и пятая строка, следующие после упоминания имени адресата сдвинуты «вниз» (влево). Рядом с этими строками с правой стороны располагается золотой оттиск четырёхугольной печати (6×6 см). Печать состоит из двух квадратов, один из которых расположен внутри другого с текстом на арабском языке, выполненным куфическим шрифтом. Надпись во внутреннем квадрате — «Султан правосудный Токтамыш». Надпись во внешнем квадрате — «Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Нет бога кроме Аллаха, Мухаммад посланник Аллаха. Да благословит его Аллах и да приветствует его!» На втором листе золотом написаны начало первой и шестой строк. Ярлык написан 20 мая 1393 года (год курицы, 8 раджаба 795).
 
Одновременно был обнаружен и ещё один ярлык, выполненный на сходной бумаге (знак бычьей головы перевёрнут), написанный западнорусским полууставом, имеющим сходное содержание, но не являющийся переводом.

Известен целый ряд переводов ярлыка на русский язык. В 1835 году такой перевод был выполнен О. М. Ковалевским, в 1837 году — А. К. Казем-Беком, в 1850 году — И. Н. Березиным, в 1888 году — В. В. Радловым. В 1927 году А. Н. Самойлович опубликовал работу в которой сделал некоторые уточнения к переводам И. Н. Березина и В. В. Радлова.

Наиболее часто цитируемыми переводами ярлыка являются переводы И. Н. Березина и В. В. Радлова:

Я, Токтамыш, говорю Ягайлу.

Для извещения о том, как Мы воссели на великое место, Мы посылали прежде послов под предводительством Кутлу Буги и Хасана и ты тогда же посылал к Нам своих челобитников. Третьего года послали некоторые огланы, во главе которых стояли Бекбулат и Коджамедин, и беки, во главе которых стояли Бекиш, Турдучак-берди и Давуд, человека по имени Эдугу к Темиру, чтобы призвать его тайным образом. Он пришёл на этот призыв и согласно их злонамерению послал им весть. Мы узнали об этом (только) тогда, когда он дошёл до пределов (нашего) народа, собрались, и в то время, когда Мы хотели вступить в сражение, те злые люди с самого начала пошатнулись и вследствие этого в народе произошло смятение. Все это дело случилось таким образом. Но Бог милостив был и наказал враждебных нам огланов и беков, во главе которых стояли Бекбулат, Коджамедин, Бекиш, Турдучак-берди и Давуд.

Для извещения об этих делах мы теперь посылаем послов под предводительством Хасана и Туулу Ходжи. Теперь ещё другое дело: Ты собирай дань с подвластных Нам народов и передай её пришедшим к тебе послам; пусть они доставят её в казну. Пусть по-прежнему опять твои купеческие артели разъезжают; это будет лучше для состояния великого народа.

Такой ярлык с золотым знаком мы издали. В год курицы, по летосчислению в 795-й, в 8 день месяца Реджеба, когда орда была в Тане, мы (это) написали.

Ягайлу. Мы послали послов, из коих главные Котлубуга и Асан, дать знать о восшествии на великое место, и ты также послал к нам присланника. Третьего года нисколько Угланов, из коих важнейшие Бекбулат и Ходжа Медин, и Беки, из коих главные Бекгич и Турдучак Берди Давуд, отправив вперед человека, по-имени Идикгия, послали (без моего ведома) к Темирю. По тому требованию он выступил. Когда он, веруя в лукавое сердце и такой же язык их, пришёл тайно вперед мы, узнавъ, собрались; во время битвы прежде те дурные люди ушли с места, отчего и народ ушёл с места. Вот что было причиной бывшему до тех пор тому делу. Бог нас пожаловав, предал нам враждующих Угланов и Беков, из коих главные Бекбулат, Ходжа Медин, Бекгич и Турдучак Берди Давуд. Тепер мы послали послов, из коих главные Асан и Тулу Оджа, дать знать об этом случившемся. А далее

С подданных Нам волостей собрав выходы, вручи идущим послам для доставления в казну. Ещё по прежнему правилу (мои) негоцианты и твои купцы пусть ходят одни к другим: признавая это хорошим для Великого Улуса, мы утвердили грамоту с золотым знаком. Велено написать курячьяго года гиджры семьсот девяносто пятого ново-лунного месяца Реджеба восьмого дня, когда Орда была на Дону.

С проблемой точности перевода связан и вопрос места написания письма. О. М. Ковалевский, А. К. Казем-Бек, И. Н. Березин в своих переводах отмечают это место фразой «когда Орда была на Дону». В переводах В. Г. Тизенгаузена и В. В. Радлова в качестве места написания письма указывается Тан, под которым переводчики понимают город близь устья Дона (Азов). В последнем случае интерпретация является более убедительной, так как в известных случаях, когда документ составлялся на берегу реки (ярлык Тимур-Кутлука, письмо Улуг-Мухаммада, письмо Махмуд-хана), при обозначении места используются другие слова.

Подлинник в 1921 году был передан Польше.

Ярлык Тохтамыша Бек-Ходжаю 
Документ принадлежал крымскому владельцу Али Бею Булгакову и был представлен в качестве документа в Таврическое Дворянское Депутатское Собрание (ТГДДС):

…грамота Тохтамыша принадлежит к роду матери Али бея Булгакова, правнука трехбунчужного паши Абдувели бея, владельца Коккозской долины; семья также согласна передать грамоту правительству без компенсации.

Ярлык представляет собой свиток склеенный из четырёх листов плотной, желтоватой, лощёной с обеих сторон бумаги без филиграни. Листы имеют длину 33, 36,35,5 и 18 см. Сам свиток имеет длину 119 см и ширину 25,2 см. Текст выполнен чёрными чернилами изящным почерком дивани-джали, исполненным вязью. Текст имеет размер 21×90 см, справа имеются поля в 5 см. Длина полных строк достигает до 21 см, коротких — до 11 см. По алифу средняя высота букв составляет 1,5—2 см. Максимальная высота букв в инвокации — составляет 4—6 см. Между строками текста расстояние в 6—7 см. Расстояния между инвокацией и интитуляцией и между интитуляцией и основным текстом составляет 10—12 см. Написаны золотом инвокация, интитуляция, слово «хан» и заменяющие это слово местоимения.

На ярлыке два оттиска алой печати квадратной формы (12см×12см). Текст печати в целом соответствует тексту в печати на ярлыке хана Токтамыша к Ягайлу, за исключением того, что перед словом «султан» во внутреннем квадрате наблюдаются нечитаемые символы.

Первый оттиск расположен справа, напротив 7—8 строк текста и приходится на место скленного стыка 2 и 3 листа бумаги. Второй оттиск расположен на 4 листе бумаги, слева, на концах 14—15 строк.

Уже в конце 70-х годов прошлого века, несмотря на реставрацию, проведённую в 1970 году, исследователями отмечалась плохая сохранность документа по сравнению с его первоначальным состоянием (в 1843 году с него была снята факсимильная копия):

Предаюсь на Бога и уповаю на милость и благость его!
Тохтамышево слово.

Крымской области начальникам, во главе коих Кутлу-Буга, Бекам, духовным судьям, духовным законоведцам, настоятелям, старцам, секретарям палат, таможникам, весовщикам, букаулам, заставщикам, каким бы то ни было мастерам, всем.

Так как Тимур-Пулад повелел так: «владеющий сим ярлыком Бек Хаджи с принадлежащими ему людьми, все нами пожалованы (они платили в государственное казначейство ежегодно все какие бы то ни было требуемые расходы с надбавками). Отныне впредь да не налагают на Суткуль называемые „подушные“, да не требуют подвод и корму; да не требуют на амбары хлебного харчу; областные власти да не трогают никакого подчиненного Суткулю человека внутри Крыма, вне, на местах остановки; всем им вкупе сущим, ради освобождения их от требуемых расходов, оказывания покровительства и помощи, написания паизоваго тарханного ярлыка, вы все в этом случае оказывайте безпрекословное содействие Бек Хаджию», то посему делающие раскладку областных подушных непременно побоятся причинять беспокойство и обиду. Но если ты Бек Хаджи, говоря: я есемь вот как пожалован" станешь причинять насилие жалким беднякам, и тебе же доброго не будет. Так молвя, для держания дали краснопечатный ярлык. Орда находилась на Дону, на Ур-тубе, на степи. Писано в лето обезьяны девяносто четвёртого года месяца Зулькаада двадцать четвёртого.

Документ хранится в Институте восточных рукописей РАН.

Семья 
Токтамыш — сын Туй-ходжи, сына Кутлук-ходжи, сына Кунчека, сына Саричи, сына Уран-Тимура, сына Тука-Тимура, сына Джучи.

Жёны Токтамыша: Тагай-бйка; Шукрэх-бйка-ага — дочь амира Арсака; Урун-бйка;

У Токтамыш-хана было восемь сыновей и пять дочерей:

 Джелал ад-Дин;
 Джаббар-Берди;
 Кeпек;
 Керимберды;
 Искандар;
 Бу-Саид;
 Кучик;
 Кадыр-Берди;
 Малика-ханча;
 Ханинка;
 Джанике-ханым;
 Саадат-бек (Сайд-бйка-ханча);
 Кадиджа.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Ярлык хана Тохтамыша — перевод и фото на сайте «Мировая археология»

Умершие в Тюменской области
Джучиды
Ханы Золотой Орды
Правители Сибирского ханства
Военачальники Средневековья
История Центральной Азии
История Казахстана
Правители Азии XIV века
Правители Азии XV века
Монархи, погибшие в бою